Hendrik (voornaam)

Persoon
 Enrico Berlinguer, Italiaans politicus
 Enrico Bertaggia, voormalig Formule 1-coureur
 Enrico Betti, Italiaans wiskundige
 Enrico Bombieri, Italiaans wiskundige
 Enrico Boselli, Italiaans politicus
 Enrico Caruso, Italiaans operazanger
 Enrico Celio, Zweeds politicus
 Enrico Chiesa, Italiaans voetballer
 Enrico Colantoni, Canadees acteur
 Enrico Dandolo, Doge van de stadstaat Venetië
 Enrico Dante, Italiaans geestelijke van de Katholieke Kerk
 Enrico De Nicola, Italiaans jurist, journalist, en politicus
 Enrico Degano, Italiaans wielrenner
 Enrico Fabris, Italiaans langebaanschaatser
 Enrico Fermi, Italiaans-Amerikaans natuurkundige
 Enrico Franzoi, Italiaans veldrijder en wielrenner
 Enrico Gasparotto, Italiaans wielrenner
 Enrico Mizzi, Maltees politicus
 Enrico Pace, Italiaans pianist
 Enrico Paolini, Italiaans wielrenner
 Enrico Pieranunzi, Italiaans jazzpianist
 Enrico Poitschke, Duits wielrenner
 Enrico Rava, Italiaans jazztrompettis
 Enrico Rossi, Italiaans wielrenner
 Enrico Ruggeri, Italiaans singer-songwriter
 Enrico Toccacelo, Italiaans autocoureur
 Enrico Toselli, Italiaans componist en pianist
 Enrico Wijngaarde, Surinaams voetbalscheidsrechter
 Enrico Zaina, Italiaans wielrenner